

Patronymes 
Fadeïev (masculin ; ) ou Fadeïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 Andrian Fadeïev (1977-), danseur russe
 Ievgueni Fadeïev (1982-), joueur de hockey sur glace kazakh
 Olga Fadeïeva (1972-), joueuse de volley-ball russe
Vera Faddeeva (1906-1983), mathématicienne soviétique

Patronyme russe